Voici la liste des planètes mineures numérotées de 129001 à 130000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 129001 à 130000

129001-129100

129101-129200

129201-129300

129301-129400

129401-129500

129501-129600

129601-129700

129701-129800

129801-129900

129901-130000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 100 001 à 200 000